Hisjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hisjön, sjö i Älvdalens kommun,  (17,4 ha)
Lill-Hisjön, sjö i Söderhamns kommun,  (5,01 ha)
Stor-Hisjön, sjö i Bollnäs kommun och Söderhamns kommun,  (6,92 ha)
Västra Hisjön, sjö i Härjedalens kommun,  (53,4 ha)
Östra Hisjön, sjö i Härjedalens kommun,  (37,7 ha)

Se även
Hissjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn